Санта-Сусанна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 12,45 км². Население — 3308 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт туризма
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Patrimonio arquitectónico de Santa Susanna

Муниципалитеты Барселоны